Trance Energy est un ancien évènement trance néerlandais organisé par ID&T, qui s'est tenu régulièrement entre 1999 et 2010. Annuel depuis 2003, il avait lieu au Jaarbeurs d'Utrecht depuis cette date et jusqu'en 2010. Cette fête a rassemblé à plusieurs reprises jusqu'à  de musique trance.

En 2011, l'événement Trance Energy change de nom pour désormais se nommer simplement Energy.

Histoire 
D'autres éditions ont été organisés dans différentes villes d'Australie en 2009.

Considéré comme  dans la communauté trance, cet évènement était une sorte de pèlerinage annuel pour la communauté qui a depuis migré vers un autre événement (A State of Trance).

Le festival s'ouvre à d'autres genre de musique que la trance, majoritairement de l'électro house. La trance est reléguée à une petite salle, la grande étant majoritairement hôte de house. Le buzz sur internet a été fortement négatif autour de ce changement de nom, le public fidèle aux éditions précédentes étant très mécontent de ce changement. Dans un même temps, la société Alda Events a entrepris l'organisation d'un festival « 100 % Trance » aux Pays-Bas (appelé « A State Of Trance »), reprenant ainsi le positionnement du . Ce festival est un succès commercial et est toujours organisé à ce jour. 

Le festival Energy né des cendres de Trance Energy a été un échec commercial majeur avec seulement  sur  vendus alors que le festival proposait des grands noms comme Tiësto pour son lancement (toutefois, il est à noter que Tiesto a changé de style et n'est plus un DJ trance). Parmi les gens qui ont tout de même fait le déplacement, de nombreux commentaires négatifs ont été postés sur internet après celui-ci. Outre le changement de style, il a été reproché à ID&T d'avoir offert un lightshow inférieur aux années précédentes, et de ne pas avoir offert de plans papier (ce détail a son importance, le site de Jaarbeurs étant gigantesque et les visiteurs ayant donc besoin d'un plan et des horaires pour choisir où se rendre afin de ne pas rater un DJ qu'ils souhaitent voir). 

L'organisateur de son côté affirme que la nouvelle formule est un moyen de rendre l'événement accessible à un plus grand public. 

À la suite de l'échec commercial de la première édition, et de préventes (avant l'annonce du line-up) fortement négatives pour la deuxième édition, ID&T a entièrement revu son line-up. La trance a complètement disparu de la deuxième édition qui devient une soirée électro-house. Le concept de cross-over trance/house est abandonné. En conséquence, le public habitué de Trance Energy finit par se détourner de l'événement. Après des ventes désastreuses, ID&T décide d'inviter Tiësto afin d'accélérer les ventes et de sauver l'événement. Malgré la présence de Tiësto, la police d'Utrecht annoncera seulement  pour cette deuxième édition. La scène du mainstage est installée plusieurs dizaines de mètres en avant afin de réduire l'espace disponible et de masquer ce résultat embarrassant. Dans le même ordre d'idées, la chillout area sera installée au fond de chaque salle (au lieu d'une salle séparée). Le nouveau public semble toutefois se montrer satisfait de la soirée alors que les retours de la première édition étaient très négatifs. 

Une troisième édition d'Energy est organisée en 2013 dans une salle plus petite à Amsterdam (Ziggo Dome) avec des résultats commerciaux encore en dessous des attentes. La capacité de la salle était de  dans cette configuration, mais le nombre exact d'entrées est inconnu. Bien qu'ID&T n'ait pas formellement annoncé la disparition de ce festival, aucune édition n'a eu lieu en 2014. Les échecs commerciaux répétés ont en tout cas montré qu'il est difficile de conduire un festival « hors saison » à moins d'avoir un public particulièrement passionné, ce qui fut le cas lorsque l'événement avait un line-up trance. Malgré un line-up de qualité, le public électro-house ne semble pas avoir été prêt à se déplacer en dehors de la saison des festivals.

Différentes éditions 

Dès la première édition de célèbres DJ tels que Tiësto, ATB et Marco V furent réunis.

Notes et références

Liens externes 
  Site de la Trance Energy

Trance
Festival fondé en 1999
Festival de musique en Belgique
Festival de musique électronique aux Pays-Bas
Culture dans la province d'Anvers
Musique dans la province de Frise
Musique dans la province de Hollande-Septentrionale
Musique à Amsterdam
Musique à Eindhoven
Musique à La Haye
Musique à Utrecht
Boom (Belgique)
Haarlemmermeer
Heerenveen